Kujawa peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kujawa, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kujawa, un village dans la voïvodie de Lubusz